Чемеринський — українське прізвище.

 Чемеринський Орест (1910—1942) — політик, публіцист, член Проводу Українських Націоналістів (м), референт пропаганди.
 Чемеринський Ярослав (1904—1941) — священик УГКЦ, фінансовий референт Крайової ОУН.

Українські прізвища